

Firenze
Palazzo Bartolommei-Buschetti – in via Por Santa Maria, il principale;
Palazzo Bartolommei – in via Cavour, seicentesco, di Gherardo Silvani;
Palazzo Bartolommei-De Rossi – in piazza Gaetano Salvemini, settecentesco.

Pagine correlate 
Bartolommei